Reuber steht für:

 Reuber (Film), Spielfilm von Axel Ranisch aus dem Jahr 2013

Personen:

 Alan Reuber (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Grant Reuber (1927–2018), kanadischer Ökonom, stellvertretender Finanzminister
 Jobst II Reuber (niederdeutsch Röver; 1542–1607), Jurist und kurpfälzischer Kanzler
 Karl-Heinz Reuber (1906–1982), deutscher Kommunalpolitiker
 Kurt Reuber (1906–1944), deutscher Arzt, Pfarrer und Maler, der durch die Stalingradmadonna bekannt wurde
 Maria Reuber (1901–1969), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Matthias Reuber (* 1992) deutscher Politiker (CDU)
 Paul Reuber (* 1958), deutscher Geograph
 Werner Reuber (* 1947), deutscher Maler

Siehe auch:
 Räuber (Begriffsklärung)